North Channel (engl. für „Nordkanal“) bezeichnet mehrere Gewässer:

Nordkanal (Meerenge), Meerenge zwischen Großbritannien und Irland
North Channel (Huronsee), Teil des Huronsees